Die 99. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 25. bis 29. März 2009 in der BGŻ Arena im polnischen Pruszków nahe Warschau statt. Die Bahn des Velodroms wurde vom Münsteraner Architekten Ralph Schürmann geplant. 33 Nationen waren am Start. Auf dem Programm standen 19 Disziplinen, erweitert durch das Omnium für die Frauen.

Zeitplan

Resultate

Sprint

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Zeitfahren

Punktefahren

Keirin

Scratch

Omnium

Madison

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2009

Weblinks 
 

2009
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in Polen
Radsportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Pruszków